Rik Wouters (kunstenaar), Belgisch kunstschilder en beeldhouwer
 Rik Wouters (wielrenner), Nederlands wielrenner